Све́нсен (Svensen) — скандинавская фамилия. Известные носители:
 Свенсен, Антон (1846—1930) — датский скрипач и музыкальный педагог.
 Свенсен, Дэвид (1954—2021) — генеральный директор по инвестициям Йельского университета, член Американской академии наук и искусств.
 Свенсен, Пер — датский кёрлингист и тренер.
 Свенсен, Торбен Антон (1904—1980) — датский виолончелист и режиссёр.
 Свенсен, Хельге (род. 1953) — норвежский саночник.
 Свенсен, Юхан Северин (1840—1911) — норвежский композитор и дирижёр.